Ви́рджил ван Дейк (, ; 8 июля 1991, Бреда) — нидерландский футболист, центральный защитник, игрок английского клуба «Ливерпуль» и капитан сборной Нидерландов.

Является воспитанником клубов ВДС, «Виллем II» и «Гронинген». С 2011 по 2013 год выступал в основе «Гронингена». В 2013 году перебрался в Шотландию, подписав контракт с «Селтиком». Является чемпионом Шотландии 2014/2015 и обладателям Кубка Шотландии 2015 года. В 2015 году Ван Дейк перешёл в «Саутгемптон» за 15 млн евро. В январе 2018 года перешёл в «Ливерпуль» за 84,5 миллионов евро, став самым дорогим защитником в истории футбола. Победитель Лиги чемпионов УЕФА 2018/19.

За национальную сборную Нидерландов дебютировал в 2015 году, а в 2018 стал её капитаном.

Ван Дейк был лицом специального издания видеоигры FIFA 20 от EA Sports. Он является амбассадором бренда спортивной одежды Nike.

Биография 
Вирджил родился в Нидерландах, в городе Бреда. 

В академии Виллема II он играл на позиции правого защитника. В 2008 году, в возрасте 17 лет, его перевели на позицию центрального защитника, после того, как как он вырос примерно на 18 сантиметров. Несмотря на смену позиции, тогдашний тренер игрока не верил в него и не давал шанса пробиться в основную команду.

В 2010 году его заметил бывший игрок сборной Нидерландов Мартин Куман, который в то время работал в футбольном клубе «Гронинген», и в итоге в том же году Ван Дейк перешел в «Гронинген» на правах свободного агента.

Клубная карьера 
Вирджил ван Дейк — выпускник академии клуба «Гронинген», в которой оказался в 2010 году после года пребывания в «Виллем II». С 2011 года он стал выступать в стартовом составе «Гронингена», дебютировав 1 апреля в игре с «АДО Ден Хааг», где провёл на поле 28 минут. 30 октября Вирджил забил свой первый гол в карьере, поразив ворота «Фейеноорда».

В январе 2013 года появилась информация, что ван Дейк может перейти в «Эвертон» или «Куинз Парк Рейнджерс».

«Селтик» 

21 июня было официально объявлено о его переходе в «Селтик» и заключении с клубом 4-летнего контракта. Дебют ван Дейка в «Селтике» прошёл 17 августа 2013 года в матче против «Абердина». За 13 минут до конца регламентированного времени он заменил Эфе Амброуза, а матч закончился победой «кельтов» со счетом 2:0. Через неделю защитник впервые оказался в стартовом составе «Селтика» в домашнем матче против «Инвернесс Каледониан Тисл», который завершился неожиданной ничьей (2:2). 9 ноября Вирджил оформил дубль в поединке против «Росс Каунти», забив свои первые голы в шотландском первенстве. Свой третий мяч ван Дейк отправил в ворота «Сент-Джонстона», принеся «Селтику» минимальную победу со счетом 1:0. В дебютном сезоне Вирджила ван Дейка на «Селтик Парк» «кельты» выдали серию из 11 побед подряд и с большим запасом взяли свой очередной титул. Единственное поражение «Селтика» в том сезоне было зафиксировано 25 февраля в матче против «Абердина». Ван Дейк эту встречу досматривал из раздевалки, получив красную карточку уже на 13-ой минуте. «Абердин» также выбил «Селтик» из Кубка Шотландии, победив на «Селтик Парк» со счетом 2:1. По итогам сезона ван Дейк стал чемпионом Шотландии и попал в символическую сборную года.

Во втором сезоне голландец оформил с «Селтиком» Золотой Дубль, взяв чемпионат и Кубок шотландской лиги. Ещё до старта национального первенства он помог «Селтику» выйти в финал плей-офф квалификации Лиги чемпионов, забив два мяча в ворота «КР Рейкьявика». Однако в решающем противостоянии с «Марибором» «Селтик» оступился дома (0:1). Из-за этого кельтский клуб попал в Лигу Европы, где занял второе место в группе и вышел в плей-офф. Ван Дейк принял участие во всех шести матчах группового этапа. В чемпионате «Селтик» потерпел четыре поражения в 33 матчах и финишировал с отрывом в восемь очков от второго места. Ван Дейк зарекомендовал себя в качестве штатного исполнителя стандартов, забив три гола прямыми ударами со штрафных. Защитник снова был включен в символическую сборную турнира, сыграв в 35 матчах шотландской Премьер-Лиги 2014/15. В сезоне 2015/2016 «Селтик» снова не вышел в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в финале плей-офф «Мальмё». После этого ван Дейк всерьез задумался об уходе из клуба.

«Саутгемптон» 
31 августа 2015 года ван Дейк перебрался в Английскую Премьер-лигу, став футболистом «Саутгемптона», который заплатил за его трансфер 11,5 млн фунтов. Свой первый матч за «святых» провел 12 сентября против «Вест Бромвич Альбиона» (0:0). В своём третьем матче на «Сент-Мэрис» ван Дейк забил гол в ворота «Суонси» (3:1). В своем дебютном сезоне в «Саутгемптоне» принял участие в 34 матчах Премьер-Лиги, а его команда набрала рекордное для себя количество очков (63) и попала в групповой этап Лиги Европы. В конце сезона ван Дейк подписал со «святыми» новый контракт на 6 лет. Летом южный коллектив получал предложения о продаже защитника, однако сохранил его для своей дебютной кампании в Лиге Европы. Она началась с уверенной победы над «Спартой» из Праги (3:0), однако затем «Саутгемптон» потерял очки в матчах с «Хапоэлем», «Интером» и в ответном матче со «Спартой». В решающем поединке клуб не сумел обыграть дома «Хапоэль Беер-Шева» и оказался за бортом плей-офф. Ван Дейк здорово отыграл первую половину сезона, запомнившись в первую очередь результативными действиями в атаке. Он забил 2 гола в Лиге Европы и 2 в чемпионате Англии. Зимой голландец был готов уходить из «Саутгемптона», однако получил тяжелую травму в матче против «Лестера» и больше в том сезоне не играл.

Летом 2017 года в Англии развернулась настоящая эпопея с неудавшимся переходом ван Дейка в «Ливерпуль». Мерсисайдский коллектив пытался договориться с игроком напрямую, однако встретил ожесточенное сопротивление «Саутгемптона». В итоге под натиском «Сент-Мэрис» и угрозой бана «Ливерпулю» пришлось официально извиняться за свои действия и отказываться от претензий на игрока. Тем летом с ван Дейком также связывали «Челси», «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал», но трансфер в итоге не состоялся. Ван Дейк бойкотировал стартовые матчи сезона, однако 26 сентября все же возобновил карьеру на «Сент-Мэрис», выйдя на замену в матче против «Кристал Пэлас» (1:0). По ходу первой половины сезона 2017/2018 он уже не был важным игроком основы и 13 декабря провёл свой последний матч в команде против «Лестер Сити» (1:4).

«Ливерпуль» 

1 января 2018 года перешёл в «Ливерпуль», став самым дорогим защитником в истории. Сумма трансфера составила 75 миллионов фунтов, контракт был подписан сроком на 5 лет. «Селтик» получил 10 % от этой суммы. В «Ливерпуле» голландец получил четвёртый номер. При этом на его футболке нет фамилии. Вирджил считает, что его отец не заслужил, чтобы на майке была нанесена его фамилия. 

5 января в своём дебютном матче за «Ливерпуль» против «Эвертона» в 1/32 финала Кубка Англии отличился победным голом на 84-й минуте матча. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «красных», а защитник с первого же матча расположил к себе поклонников команды. Клуб оперативно включил его в заявку на все турниры. Мерсисайдцы уже не боролись за титул во внутреннем чемпионате, но зато смогли блеснуть в Лиге чемпионов, дойдя до финала турнира. В финальном матче против «Реала» сыграл все 90 минут, однако его команда уступила со счетом 1:3.

В следующем сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в Премьер-лиге, потерпев лишь одно поражение в сезоне, но уступил в упорной борьбе «Манчестер Сити». Декабрь 2018 года начал с двух голевых передач в матчах против «Эвертона» и «Бернли». Курьезной передача получилась в мерсисайдском дерби. На последней минуте компенсированного времени ван Дейк пришел на подачу стандарта в чужую штрафную и попытался пробить слета. Удар у него получился корявым, однако мяч полетел по замысловатой траектории, ударился об перекладину и вернулся в поле, смутив голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда. Оказавшийся на добивании Дивок Ориги затолкнул мяч в ворота и принес хозяевам «Энфилда» важнейшую победу. За сезон ван Дейк зарекомендовал себя как ключевой игрок обороны мерсисайдцев и один из лидеров команды, что нашло отражение в индивидуальных наградах: в апреле 2019 года защитник получил награду «Игрок сезона английской Премьер-лиги», 31 июля попал шорт-лист из десяти претендентов на получение награды «The Best FIFA Men’s Player». 29 августа ван Дейк получил приз «лучшему футболисту года в Европе» по версии УЕФА. По итогам голосования на «Золотой мяч» голландец занял второе место, уступив лишь Лионелю Месси.

В сезоне 2019/20 ван Дейк помог «Ливерпулю» впервые с 1990 года выиграть Премьер-лигу, забив при этом 5 голов и проведя все матчи лиги.

12 сентября 2020 года ван Дейк забил головой в ворота «Лидс Юнайтед» в матче открытия АПЛ сезона 2020/21. 17 октября он был заменен на шестой минуте матча против «Эвертона» в результате столкновения с вратарём «синих» Джорданом Пикфордом. На следующий день было объявлено, что он получил травму передней крестообразной связки правого колена и перенесёт операцию. 30 октября Вирджил перенес операцию и пропустил большую часть сезона, вернувшись к тренировкам только к концу сезона.

Международная карьера 
Впервые приглашение в сборную ван Дейк получил в сентябре 2014 года от Гуса Хиддинка, но на сборы он приехал позже остальных. Его подруга рожала, и ван Дейк присоединился к команде только после рождения дочери.

10 октября 2015 года Вирджил дебютировал за национальную сборную в матче против Казахстана (2:1). Первые шаги ван Дейка в сборной пришлись на тяжелые времена. Голландцы не смогли отобраться ни на Евро-2016, ни на ЧМ-2018. С 2017 года в «оранжевых» сформировалась пара центральных защитников ван Дейк — Де Лигт. С ними в составе Нидерланды постепенно начали возвращаться в число сильнейших сборных континента.

22 марта тренер национальной сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман на пресс-конференции представил ван Дейка в качестве нового капитана сборной. Это место досталось Вирджилу после того, как Арьен Роббен прекратил свои выступления за сборную, а кандидатуру Уэсли Снейдера Куман отказался рассматривать. Его первый матч в качестве капитана был на следующий день. 26 марта 2018 года он забил свой первый международный гол против сборной Португалии (3:0). Осенью 2018 года Нидерланды смогли выиграть свою группу в Лиге Наций, в которой также были Франция и Германия. Ван Дейк забил в обоих матчах против немцев. Именно его гол, забитый на последних секундах встречи в Гельзенкирхене, вывел «оранжевых» в плей-офф.

В мае 2021 года игрок объявил, что пропустит Евро 2021 по причине реабилитации и восстановления от полученной в начале сезона травмы крестообразных связок.

Семья и личная жизнь 
Отец Вирджила, Рон ван Дейк — телевизионный мастер, он устроил сына в детскую футбольную команду и возил его на тренировки и матчи. Мать Хеллен Фо Сиу родом из Суринама, служила в военной полиции. У Вирджила есть младший брат Джордан и сестра Дженнифер.

Родители футболиста развелись, когда ему было 12 лет. Дети остались с матерью и разорвали все контакты с отцом. Джордан и Дженнифер взяли девичью фамилию матери, а Вирджил предпочитает, чтобы на его футболках было написано только имя и всячески избегает упоминания фамилии. По словам его дяди Стивена, это произошло из-за семейной вражды с его отцом, который в детстве бросил семью.

Вирджил женат на Райк Нуитгедахт, с которой знаком ещё с детства. У пары есть две дочери, старшая дочь Нила (род. 2014) и Джади, родившаяся в 2016 году.

Достижения

Командные 
«Селтик»
 Чемпион Шотландии (2): 2013/14, 2014/15
 Обладатель Кубка шотландской лиги: 2014/15

«Ливерпуль»
 Чемпион Англии: 2019/20
 Обладатель Кубка Англии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Англии: 2022
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2019
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2021/22
 Победитель Клубного чемпионата мира по футболу: 2019
 Финалист Лиги чемпионов (2): 2017/18, 2021/22

Сборная Нидерландов
 Серебряный призёр Лиги наций УЕФА 2019

Личные 
 Лучший защитник года по версии УЕФА: 2018/19
 Символическая сборная Шотландской Премьер-лиги (2): 2013/14, 2014/15
 Игрок сезона в «Селтике»: 2013/14
 Игрок сезона в «Саутгемптоне»: 2015/16
 Игрок месяца английской Премьер-лиги: декабрь 2018
 Входит в состав символической сборной года по версии ФИФА (2): 2019, 2020, 2022
 Входит в состав символической сборной года по версии FIFPro (2): 2019, 2020, 2022
 Команда года по версии European Sports Media (3): 2018/19, 2019/20, 2021/22
 Входит в состав символической сборной года по версии УЕФА (3): 2018, 2019, 2020
 Символическая сборная Лиги чемпионов УЕФА (4): 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22
 Включён в команду десятилетия Европы по версии МФФИИС: 2011—2020
 Включён в команду десятилетия мира по версии МФФИИС: 2011—2020
 Лучший защитник Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19
 Игрок года по версии футболистов ПФА: 2019
 Игрок сезона английской Премьер-лиги: 2018/19
 Игрок сезона в «Ливерпуле»: 2018/19
 Входит в состав команды года по версии ПФА (3): 2018/19, 2019/20, 2021/22
 Символическая сборная Лиги наций УЕФА: 2019
 Лучший футболист года в Европе по версии УЕФА: 2019

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Ливерпуля»

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Ливерпуль»